Dass Herreneinzel bei den Olympischen Sommerspielen 2004 wurde vom 14. bis 21 August in der Goudi Olympic Hall ausgetragen. Insgesamt nahmen 32 Athleten aus 21 Ländern teil.

Gespielt wurde im K.-o.-System, dabei waren die acht besten Athleten gesetzt und konnten somit erst im Viertelfinale aufeinander treffen. Die erste Überraschung gab es gleich am ersten Wettbewerbstag, als Ronald Susilo aus Singapur die Nummer eins der Setzliste, Lin Dan (China) aus dem Turnier warf. Auch in den folgenden Runden schieden weitere Favoriten vorzeitig aus dem Turnier aus. Im Achtelfinale waren dies Wong Choong Hann (Ranglistenplatz 3) und Bao Chunlai (Ranglistenplatz 4). Mit den Niederlagen von Chen Hong und Lee Hyun-il waren bereits die ersten fünf Spieler der Setzliste im Achtelfinale ausgeschieden.

Olympiasieger wurde überraschenderweise der Indonesier Taufik Hidayat, der auf dem Weg ins Finale den an Position drei gesetzten Wong Choong Hann aus Malaysia und den auf Position sechs gesetzten Peter Gade  aus Dänemark bezwang. Im Finale konnte er sich in zwei Sätzen (15:8, 15:7) gegen den Südkoreaner Shon Seung-mo, der als Nummer sieben gesetzt war, durchsetzen.

Die Silbermedaille gewann mit Sony Dwi Kuncoro ebenfalls ein Indonesier, der im Spiel um Bronze gegen Boonsak Ponsana aus Thailand siegreich war.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=3FF8B17F-C850-476F-8149-30EB06D987C9

Herreneinzel